Зафар () — городской посёлок (с 1972 года), административный центр Бекабадского района Ташкентской области Узбекистана.

География 
Посёлок расположен в 22 км от железнодорожной станции Бекабад (на линии Хаваст — Коканд).

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Ташкентской области
Бекабадский район